Le  championnat d'Afrique des clubs de volley-ball féminin s'est déroulé du 10 au  à Nairobi au Kenya.

Compétition

Club en compétition

Premier tour

Poule A 

|valign="top" |

|}
|}

Poule B 

|valign="top" |

|}
|}

Poule C 

|valign="top" |

|}
|}

Poule D 

|valign="top" |

|}
|}

Phase finale

Places 17 et 18 

|}

Places 13 à 16

Places 9 à 12

Places 5 à 8

Places 1 à 4

Classement final

Récompenses 
 MVP :  Regina Izaboyo (RRA)
 Meilleure attaquante :  Braxicides Agala (Prisons)
 Meilleure contreuse :  Melissa Ramboni (Stef'Auto)
 Meilleure serveuse :  Odhiambo (Pipelines)
 Meilleure passeuse :  Jane Wacu (Prisons)
 Meilleure libero :  Mildred Oduako (Pipelines)
 Meilleure réceptionneuse :  Elizabeth Wanyama (Prisons)

Notes et références

Liens externes 
  Résultat sur le site de la FIVB

2012
Volley-ball club féminin
Volley-ball club féminin 2012
Compétition de volley-ball à Nairobi
Afrique féminin
2012 au Kenya
Sport en mai 2012